Laney ist der Name: 
 eines britischen Unternehmens, siehe Laney

Laney ist der Familienname folgender Personen:
 Al Laney (1895–1988), US-amerikanischer Sportjournalist
 Benjamin Travis Laney (1896–1977), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Arkansas
 Brendan Laney (* 1973), schottischer Rugby-Union-Spieler